Cinderela — conto de fadas

Filmes 
Cinderela (1950) — filme de animação da Disney
Cinderella (1997) — telefilme com Bernardette Peters e Whitney Houston
Cinderela (2015) — live-action da Disney
Cinderella II: Dreams Come True — continuação de 2002 da Disney
Cinderella III: A Twist in Time — continuação de 2007 da Disney
Cinderella (2021) lançado no Brasil com o título Cinderela

Música 
 Cinderella (banda)
 Cinderella (canção de The Cheetah Girls)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música